Олисавино — название населённых пунктов в России:

 Олисавино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Олисавино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.